Mauzac peut faire référence à :
 Mauzac, ancienne commune française du département de la Dordogne, aujourd'hui rattachée à Mauzac-et-Grand-Castang
 Mauzac, commune française, située dans le département de la Haute-Garonne
 Mauzac, un cépage de vigne

Voir aussi 
 Meauzac commune française située dans le département de Tarn-et-Garonne.
 Mozac commune française, située dans le département du Puy-de-Dôme

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France